Центральная комиссия советников Коммунистической партии Китая (; сокр. ) — один из центральных органов Коммунистической партии Китая в 1982—1992 годах.

Центральная комиссия советников КПК избиралась на XII (1982) и XIII (1987) съездах КПК для оказания консультативной помощи Центральному Комитету КПК. Её состав (172 человека) формировался из числа высших партийных кадров, возраст которых превышал 70 лет, а партийный стаж — 40 лет.

Создание комиссии ускорило освобождение высоких постов стареющими партийными лидерами без ущерба для их чувства собственного достоинства. До этого многие высшие партийные кадры сохраняли свои посты пожизненно либо до тех пор, пока не подвергались «чистке» по политическим причинам. Как показала практика, институт советников превратился в опорный пункт консервативно настроенных оппонентов Дэн Сяопина.

В 1992 году на XIV съезде КПК Центральная комиссия советников КПК была упразднена.

Председатели 
 Дэн Сяопин (1982—1987)
 Чэнь Юнь (1987—1992)
 Заместители
 Ван Чжэнь (1982—1985)
 Сун Жэньцюн (1985—1992)

См. также 
По её примеру был создан Консультативный совет при ЦК КПРФ.

Примечания